9162 Kwiila – asteroide della fascia principale
 Kwiila – figura mitologica della cultura dei Luiseño